Strickland kan syfta på: 
 Strickland mot Sony – ett rättsfall i USA 2005

Personer
 Agnes Strickland
 Donna Strickland
 Hugh Edwin Strickland

Geografi
 Great Strickland (parish) – en parish i grevskapet Cumbria
Great Strickland –  en by och en civil parish i Eden i Cumbria i nordvästra England 
 Little Strickland – en by och en civil parish i Eden i Cumbria i nordvästra England
 Strickland Ketel – en parish i grevskapet Cumbria i England
 Strickland Roger – en parish i grevskapet Cumbria i England
 Strickland Nunatak – en nunatak i Antarktis

Se även
 Strickland Bay – flera platser
 Strickland Creek – flera platser
 Strickland River – flera platser
 Mount Strickland – flera platser
 Strickland Lake – flera platser